Kliestow bezeichnet
 Kliestow, einen Ortsteil von Frankfurt (Oder), Deutschland
 Kliestow (Trebbin), einen Ortsteil von Trebbin, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg